Dangme  steht für:
 Dangme (Sprache), Sprache in Ghana
 Dangme (Volk), Volk in Ghana